Darren Criss (né en 1987), acteur et chanteur américain ;
 Francis Criss (1901-1973), peintre américain ;
 Peter Criss (né en 1945), musicien américain ;
 Sonny Criss (1927-1977), musicien de jazz américain.

Autres 

 Criss Angel (né en 1967), magicien et illusionniste américain.
 Criss Cross, un album de Thelonious Monk.
 Criss Oliva (1963-1993), guitariste américain.